Le psaume 119 peut désigner :
 le psaume 119 (118) : psaume 119 selon la numérotation hébraïque, psaume 118 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 120 (119) : psaume 120 selon la numérotation hébraïque, psaume 119 selon la numérotation grecque.